Ágota est un prénom hongrois féminin.

Étymologie

Équivalents

Personnalités portant ce prénom 

 Ágota Kristóf
 Ágota Sebő

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom féminin